Spojení písmen H a A může mít různé významy:

HA 
 zkratka stanice metra Háje
 AL-HA – kód ISO 3166-2 pro okres Has
 hypoantigenní výživa (nikoli hypoalergenní)
 HA – v telekomunikacích a výpočetní technice zkratka pro vysokou dostupnost () – typicky více než 99,9 % času

ha 
 značka hektaru
 hauština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy

Reference